Auguste Lacôte (1838-1899), homme politique français.
 René Lacôte (1913-1971), poète et critique littéraire français.
 François Lacôte (1947- ), ingénieur et industriel français spécialisé dans l'industrie ferroviaire.
 Jonathan Lacôte (1972-), diplomate français.
 Philippe Lacôte (Philippe-Alain Lacôte) (????- ), réalisateur et producteur de films documentaires et de fictions, franco-ivoirien.
  (Pierre René Lacôte) (vers 1785 - 1868).
 Thomas Lacôte (né en 1982), compositeur et organiste français.

Voir aussi 
 

 
 

Patronyme français